Volleybal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1992 te Barcelona.

Mannen 
De 12 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:
 Groep A: Canada, Frankrijk, Italië, Japan, Spanje en Verenigde Staten.
 Groep B: Algerije, Brazilië, Cuba, Gezamenlijk team, Nederland en Zuid-Korea.
Gezamenlijk team trad aan als opvolger van de voormalige Sovjet-Unie. Dit land had zich als Europees kampioen 1991 gekwalificeerd voor dit toernooi.

Voorronde

Groep A

Groep B

Kwartfinales

Plaatsingsronde

5e t/m 8e plaats

11e en 12e plaats

9e en 10e plaats

7e en 8e plaats

5e en 6e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Vrouwen 
De 8 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:
 Groep A: Gezamenlijk team, Japan, Spanje en Verenigde Staten.
 Groep B: Brazilië, China, Cuba en Nederland.
Gezamenlijk team trad aan als opvolger van de voormalige Sovjet-Unie. Dit land had zich als wereldkampioen 1990 gekwalificeerd voor dit toernooi.

Voorronde

Groep A

Groep B

Kwartfinales

Plaatsingsronde

7e en 8e plaats

5e en 6e plaats

Halve Finales

Bronzen Finale

Finale

Eindrangschikking

Medaillespiegel

Externe link 
 Officieel rapport Olympische Zomerspelen 1992

Volleybal
1992
Volleybal in 1992